Бажанський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бажанський Михайло (1910–1994) — громадський політичний діяч, письменник, публіцист, краєзнавець.
 Бажанський Іван Миколайович (1863–1933) — український письменник і педагог.
 Бажанський Порфирій Іванович (1836–1920) — священик УГКЦ, український композитор, музикознавець, фольклорист.

Українські прізвища